Kasai Rex – potwór, przypominający wyglądem potężnego dinozaura-teropoda, rzekomo zamieszkujący dżungle środkowej Afryki. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości zwierzę jest całkowicie zmyślone.

Opis 
Ogólnie przypomina dużego drapieżnego dinozaura (około 12 metrów długości ciała). Pokryta łuską skóra jest koloru czerwonego z ciemnymi, poprzecznymi pasami na szyi, grzbiecie i ogonie. Ma długi pysk z licznymi, dużymi zębami. Porusza się na potężnych nogach, ma silny i długi ogon. Rzekomo widziano go, jak pożerał duże zwierzęta roślinożerne, takie jak nosorożec. Nazwa potwora pochodzi od doliny Kasai, gdzie rzekomo go widziano.

Historia 
Pogłoski o istnieniu dużego, drapieżnego gada istniały w tym regionie Afryki od dawna. Najbardziej znany opis spotkania z Kasai Rexem pochodzi z 1932 r., kiedy Szwed – właściciel plantacji John Johnson wraz ze swoim służącym rzekomo dwukrotnie widział w dolinie Kasai wielkiego gada, który podczas drugiej obserwacji miał posilać się na martwym nosorożcu. Johnson miał wówczas zrobić zwierzęciu zdjęcie; jego autentyczność jest jednak szeroko kwestionowana – nawet zdaniem części kryptozoologów to po prostu wycięta z innego zdjęcia jaszczurka.

Opis Johnsona jest mało wiarygodny także dlatego, że nie ma pewności, czy sam Johnson nie był w rzeczywistości postacią wymyśloną.

Rzekomo istnieją inne relacje o spotkaniach z Kasai Rex, przy czym wszystkie mają opisywać potwora podobnie; są tylko niewielkie różnice, dotyczące wielkości gada i odcieni ubarwienia, które mogą wynikać z jego wieku i płci. Istnieje jednak duże ryzyko, że w rzeczywistości nie są to nowe relacje, a jedynie zmienione wersje relacji Johnsona z 1932 r. Faktem jest, że na przestrzeni lat pojawiały się różne wersje tej relacji, często różniące się od siebie nawzajem w wielu punktach (np. według niektórych wersji Johnson miał widzieć zwierzę tylko raz, a nie dwukrotnie; w innych wersjach służący miał być niewolnikiem; opis ubarwienia potwora pojawia się dopiero w późniejszych wersjach relacji, w pierwotnej nie ma o tym ani słowa, itp.).

Przypuszczenia 
Mimo poważnych wątpliwości co do autentyczności oryginalnej relacji i istnienia innych relacji, niektórzy kryptozoolodzy jednak uważają istnienie Kasai Rexa za możliwe (m.in. Tajemniczy świat Arthura C. Clarke’a uznaje jego istnienie za fakt), chociaż przypuszczają, że nie jest on tyranozaurem, a raczej tarbozaurem, allozaurem, megalozaurem lub giganotozaurem. Jednak taka interpretacja sugeruje, że rzekomy potwór jest dwunożny, a tymczasem żadna z wersji relacji Johnsona, jakie pojawiały się na przestrzeni lat, nie wspomina ani słowem o dwunożności rzekomo obserwowanego zwierzęcia.

Linki zewnętrzne 
 True Authority: Kasai Rex

Kryptydy